

Musique
 Le Premier Jour, album de Julie Pietri (1987) ;
 Le Premier Jour (du reste de ta vie), single d'Étienne Daho (1998).

Cinéma
 Le Premier Jour du reste de ta vie, film français réalisé par Rémi Bezançon (2008)

Télévision
 Minuit, titre français du téléfilm franco-brésilien O Primeiro Dia réalisé par Daniela Thomas et Walter Salles (1998) ;
 Premier Jour est le deuxième épisode de la série britannique de science fiction Torchwood (2006).

Littérature
 Le Premier Jour, roman de Marc Lévy (2009)

Divers
 Premier jour : Dans la philatélie, premier jour désigne le premier jour d'émission d'un timbre-poste. Il fait désormais l'objet d'une manifestation philatélique où sont émis des souvenirs particuliers.